Jolanda Cools (Roosendaal, 30 augustus 1966) is een Nederlands wielrenster.

Haar wielercarrière kende twee perioden: van van 1985 tot en met 1991 en van 2001 tot en met 2006. Ze won in 1987 zilver op de Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg . In 2003 behaalde ze haar grootste resultaat door goud te winnen bij het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Verder behaalde ze vele overwinningen en podiumplaatsen in zowel Nederlandse als buitenlandse wedstrijden. Na haar sportieve carrière heeft ze als ploegleidster van RSC de Zuidwesthoek (Dura Vermeer Cycling Team) een bijdrage geleverd aan het doorstromen van een aantal talenten naar UCI teams. 

Nederlands wielrenner